Аугу́сто Перес Лиас, более известен как Аугусто Бенеди́ко (; 20 декабря 1909, Аликанте, Испания — 19 января 1992, Мехико, Мексика) — мексиканский актёр золотого периода мексиканского кинематографа, сценарист.

Биография 
Родился 20 декабря 1909 года в Аликанте (Испания). Получил юридическое образование. Уже в студенческие годы начал интересоваться театром.

В феврале 1939 года был арестован и помещен в концентрационный лагерь во Франции. Затем после освобождения решил иммигрировать в Мексику.  На борту корабля «Mexique» спустя 5 месяцев он прибыл в порт Веракрус. Долгое время Аугусто не мог найти работу по профессии.

В 1949 году Аугусто Бенедико дебютировал в фильме «Venenosa, La». С этих пор его жизнь была связана с кинематографом. С 1958 года работал на телевидении.

Скончался 19 января 1992 года в Мехико.

Творчество

Кино 
Карьера Аугусто Бенедико в кинематографе началась в 1949 году с фильма «Venenosa, La». За годы работы он принял участие в более чем 50 фильмах. Он работал со многими известными актёрами (например, фильм «The Big Cube» (1969) c Ланой Тёрнер) и режиссёрами (с Луисом Буньюэлем в фильме «Ангел-истребитель» (1962)).

В 1971 году принял участие в съёмках фильма «Есения» с Жаклин Андере, получившего известность во многих странах, в том числе и СССР.

 1949 — «La Venenosa»
 1959 — «Yo pecador»
 1959 — «Лихорадка пришла в Эль-Пао» / «El fevre monte a el Pao» — Саэнс
 1962 — «Ангел-истребитель» / «El angel exterminador» — Карлос Конде
 1962 — «Санта против женщины-вампира» / «Santo vs las mujeres vampiro» — Профессор Орлофф
 1969 — «The Big Cube» — Доктор Лоренц
 1971 — «El cielo y tu»
 1971 — «Есения» / «Yesenia»
 1986 — «Абсалон» / «Absalon» — Давид

Теленовеллы 
В 1958 году на мексиканском телевидении начались съёмки первой теленовеллы «Senda prohibida» c Сильвией Дербес. Одну из ролей исполнил Аугусто Бенедико.

Российскому зрителю Аугусто Бенедико известен благодаря роли дона Альберто Сальватьерра в сериале «Богатые тоже плачут» (1979), а также ролью дедушки Есении в одноименном кинофильме.

 1958 — «Senda prohibida»
 1961 — «La leona»
 1961 — «El enemigo»
 1962 — «Sor Juana Inés de la Cruz»
 1962 — «Janina»
 1963 — «Eugenia»
 1970 — «Magdalena»
 1970 — «Yesenia» — дон Хулио
 1974 — «Muneca» — Алехандро
 1974 — «Mundo de juguete»
 1977 — «Marcha nupcial»
 1979 — «Богатые тоже плачут» — дон Альберто Сальватьерра
 1984 — «Eclipse»
 1985 — «Vivir un poco» — падре Бенигно
 1989 — «Carrusel» — дон Фермин
 1992 — «Destinos»
 «El secreto» — дон Фернандо Кастильо Сааведра
 «La carta» — дон Фернандо Кастильо Сааведра

Ссылки 
 
 Фильмография Аугусто Бенедико 
 Об Аугусто Бенедико

Иммигрировавшие в Мексику из Испании
Актёры Мексики
Актёры XX века